Шуазёль () — вулканический остров в архипелаге Соломоновы острова. Административно входит с состав одноимённой провинции Шуазёль меланезийского государства Соломоновы Острова. Коренное название — Лауру.

География 

Шуазёль — самый северо-западный остров Соломоновых Островов. К западу он него расположен остров Бугенвиль (в составе Папуа — Новой Гвинеи) от которого он отделён проливом, к востоку — острова Роб-Рой и Санта-Исабель, к югу — острова Велья-Лавелья и Нью-Джорджия.

Шуазёль — один из крупнейших островов архипелага Соломоновы острова. Площадь суши острова составляет 2970,7 км². Высшая точка, гора Маэтамбе (Maetambe), достигает высоты 1067 м и представляет собой старинный вулканический конус. Поверхность острова представлена обширными долинами, хребтами, покрытыми густыми зарослями, песчаными пляжами. Рядом с деревней Саралата расположен горячий источник. Шуазёль окружён узким окаймляющим рифом, а у северо-восточного побережья — барьерным рифом.

Климат на Шуазёль влажный тропический. Среднегодовая температура составляет 26—32 °C, годовое количество осадков — 2540—5080 мм.

История 
Каких-либо археологических раскопок на острове Шуазёль не проводилось, однако, исходя из лингвистических данных, можно предположить, что остров был заселён примерно 3500 лет назад.

Шуазёль был открыт в 1568 году испанским мореплавателем Альваро Менданьей де Нейрой, который назвал остров Сан-Маркос. Путешественник, однако, не высадился на нём. В 1768 году Шуазёль повторно открыл французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль, назвав остров в честь министра иностранных дел Франции Этьена Франсуа Шуазёля.

До конца XIX века остров Шуазёль не вызывал большого интереса у европейцев, а отношение жителей острова к чужакам и жителям соседних островов было крайне враждебным. В 1870-х годах вождь центральной части острова организовал нападения на западные племена, а также остров Вагена, который после этих событий стал необитаемым. В 1886 году над островом был установлен протекторат Германской империи, а в 1899 году — Британской империи. В 1916 году на Шуазёль вспыхнула межплеменная война, конец которой был положен только в 1921 году подписанием мирного договора.

В годы Второй мировой войны на Шуазёль высаживались японские и американские войска, однако остров находился вдали от основного театра действий.

В 1978 году Шуазёль стал частью независимого государства Соломоновы Острова.

Население 
В 2019 году численность населения Шуазёль составляла около 30 тысяч человек, большая часть которых проживали в небольших деревнях на западном и восточном берегах острова. Крупнейшее поселение Шуазёль — деревня Сасамунгга (Sasamungga). Вместе с островами Таро, Вагена и Роб-Рой Шуазёль с 1978 года образует одноимённую провинцию Соломоновых Островов.

Жители острова разговаривают на нескольких меланезийских языках:
 Бабатана (5600 носителей на 1999 год; распространён в восточной части острова).
 Вариси (5161 носитель, распространён в северо-восточной части острова).
 Вагуа (1960 человек).
 Ририо (79 носителей, близок языку бабатана).
Встречается также язык кирибати.

Экономика 
До христианизации острова Шуазёль местные жители занимались натуральным сельским хозяйством. Основными культурами были таро, ямс, бананы. Островитяне также охотились на диких животных, прежде всего, опоссумов и диких кабанов. Рыболовство не было главным источником пищи для местных жителей.

В настоящее время основными культурами являются батат, рис, бананы, папайя. На острове большое количество кокосовых плантаций, а основным экспортным товаром является копра.

В 2000 году в деревне Сасамунгга была установлена небольшая солнечная электростанция. Электричество используется главным образом для нужд местной школы. Напряжение достаточно для работы телевизоров и компьютеров.

Есть транспортное сообщение с другими островами. Имеются два аэропорта. Аэропорт Шуазёль Бей (Choiseul Bay, код ИКАО — AGGC, местный код — CHY) находится на небольшом острове Таро, расположенном на северо-западной оконечности острова Шуазёль). Аэропорт Кагау (Kagau или Kaghau, код ИКАО — AGKG, местный код — KGE) находится на небольшом острове Кагау, расположенном около юго-восточной оконечности острова Шуазёль. Оба аэропорта обслуживаются местной авиакомпанией Solomon Airlines, использующей на внутренних маршрутах самолёты Islander и Twin Otter. Из обоих аэропортов осуществляются рейсы на Гизо и Хониару.

Культура

Социальная организация 
Объединение кровных родственников какой-либо замужней пары на острове носит название синангге (sinangge). В собственности синаннгге находится определённый участок земли на Шуазёль, который может обрабатывать любой член общины (при этом один человек сразу входит в несколько синаннге). Однако член синангге не может присвоить себе этот участок общинного землевладения. Чаще всего кровные родственники селятся в одном месте, образуя политическое, экономическое и культурное объединение под руководством наиболее почитаемого в общине человека. Членом синангге могут стать не только родственники замужней пары, но и человек из любой другой синангге.

Мифологические представления древних жителей 
Древние жители острова поклонялись различным лесным божествам и духам. У некоторых синангге существовали различные церемониальные площадки, посвящённые какому-то отдельному божеству.

Тело умершего человека чаще всего сжигали, хотя иногда хоронили в землю. Загробный мир у жителей острова Шуазёль носил название Унгана.

См. также 
 Хохлатый толстоклювый голубь — вымерший эндемичный вид
 Список островов Соломоновых Островов

Примечания 

Соломоновы острова (архипелаг)
Острова Соломоновых Островов